Benjamin Trott peut faire référence à :
(classement par ordre chronologique de l'année de naissance)
 Benjamin Trott (vers 1770 - 1843), peintre américain ;
  (1975-), joueur anglais de cricket ;
  (1977-), blogueur américain, conjoint de Mena Grabowski Trott.